Кубок Італії з футболу 1977—1978 — 31-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Інтернаціонале» виграло у «Наполі» і вдруге завоювало Кубок Італії.

Календар

Перший груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Мілан» автоматично пройшов до наступного раунду.

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Додатковий матч

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10 листопада/8 грудня 1977

|}

Другий груповий турнір

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1977–1978
Італія
Італія
1977 в італійському спорті
1978 в італійському спорті